Ле-Бени-Бокаж () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Вир. Население кантона на 2006 год составляло 7979 человек.

Код INSEE кантона — 1404. Всего в кантон Ле-Бени-Бокаж входило 20 коммун, из них главной коммуной являлась Ле-Бени-Бокаж.

Коммуны кантона 

 Больё — население 163 чел.
 Бюр-ле-Мон — население 131 чел.
 Кампо — население 512 чел.
 Карвиль — население 338 чел.
 Этуви — население 297 чел.
 Ла-Ферьер-Аран — население 301 чел.
 Ла-Граври — население 1121 чел.
 Ле-Бени-Бокаж — население 941 чел.
 Ле-Рекюле — население 243 чел.
 Ле-Турнёр — население 560 чел.
 Маллуэ — население 30 чел.
 Монтами — население 88 чел.
 Мон-Бертран — население 230 чел.
 Моншове — население 360 чел.
 Сен-Дени-Мезонсель — население 95 чел.
 Сент-Мари-Ломон — население 604 чел.
 Сен-Мартен-де-Безас — население 1139 чел.
 Сен-Мартен-Дон — население 241 чел.
 Сент-Уан-де-Безас — население 278 чел.
 Сен-Пьер-Тарантен — население 307 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос